Mosso se poate referi la:

 Mosso, Piemont, comună din provincia Biella, Italia
 Mosso, viteza de execuție a unei lucrări muzicale
 Valle Mosso, comună din provincia Biella, Italia